Домм'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північний схід від Парижа, 95 км на південний схід від Ам'єна, 40 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 112 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 286,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Домм'є на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Домм'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена